Мама́йка — микрорайон в Центральном районе города Сочи, Краснодарский край, Россия. Расположен на берегу Чёрного моря, в устье реки Псахе.

Этимология 
Наименование Мамайка — это русифицированное турецкое название крепости Мамай-Кале в устье реки Псахе.

История 

Первым каменным сооружением на территории нынешнего микрорайона является римско-византийская крепость в устье реки Псахе I—VI вв. Сейчас это благоустроенный микрорайон со школой-интернатом, универсамом, летним кинотеатром «Южный». В районе Мамайки находится деревообрабатывающий комбинат. В 1994 году вошла в строй новая АТС № 90 на 3000 номеров.

Улицы 
 Виноградная улица (Новый Сочи)
 Крымская улица (Сочи)
 Ландышевая улица (Сочи)
 Полтавская улица (Сочи)
 Волжская улица (Сочи)
 Анапская улица (Сочи)
 Загородная улица (Сочи)
 Стартовая улица (Сочи)
 Ясная улица (Сочи)
 Знаменская улица (Сочи)
 Каширская улица (Сочи)
 Целинная улица (Сочи)
 Волжский переулок (Сочи)
 Улица Плеханова (Сочи)
 Переулок Плеханова (Сочи)
 Улица Фадеева (Сочи)

Достопримечательности 
 Храм Великомученика Пантелеймона
 Крепость Мамай-Кале

См. также 
 Мамайский тоннель
 Мамайский перевал

Примечания

Ссылки 
 
 Мамайка — курортный район Сочи
 История Мамайки на сайте «Сочинский краевед»

Микрорайоны Центрального района Сочи